Pfarrkirche Weißenkirchen steht für:

Pfarrkirche Weißenkirchen an der Perschling, Weißenkirchen an der Perschling, Dekanat Herzogenburg, Diözese St. Pölten
Pfarrkirche Weißenkirchen in der Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Dekanat Spitz, Diözese St. Pölten
Pfarrkirche Weißenkirchen im Attergau, Weißenkirchen im Attergau, Dekanat Frankenmarkt, Diözese Linz

Siehe auch:
 Pfarrkirche Weißkirchen